Hemp ist der Familienname folgender Personen:

 Lauren Hemp (* 2000), englische Fußballspielerin
 Meinhard Hemp (* 1942), deutscher Fußballspieler